Майоровский — польская фамилия; также название населённых пунктов в России:
 Майоровский (Клетский район) — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Майоровский (Котельниковский район) — хутор в Котельниковском районе Волгоградской области.
 Майоровский (Суровикинский район) — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.
 Майоровский (Краснодарский край) — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Майоровский (Самарская область) — посёлок в Сызранском районе Самарской области.

См. также 
 Майоровский сельский совет (Кролевецкий район)